His Lucky Day – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Pathé Frères
His Lucky Day – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
His Lucky Day – cortometraggio del 1916 diretto da Frank Currier
His Lucky Day – cortometraggio del 1927 prodotto dalla Weiss Brothers Artclass Pictures
His Lucky Day – film del 1929 diretto da Edward F. Cline